Ел Анонал има више значења:

 Ел Анонал (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Анонал (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Анонал (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Анонал (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Анонал (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Анонал (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Анонал (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Анонал (Санта Круз Итундухија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Анонал (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику